Ferencz Károly (1911–1984) birkózó
 Ferencz Károly (1915–2001) geológus